CL kan avse:

 CL – talet 150 med romerska siffror
 CL – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Chile
 CL – ett högskoleprogram, se civilingenjör och lärare
 CL (sångare) – sångare i sydkoreanska gruppen 2NE1
 Cl – ett grundämne, se  klor
 cl – ett rymdmått, se centiliter
 cl – klädstorlek, se centilong
 .cl – nationell toppdomän för Chile
cl.exe – Microsoft C/C++ Optimizing Compiler

Se även 
 Champions League